Valdez může znamenat.

Valdez (příjmení) — příjmení
Valdez (Aljaška) — přístavní město na Aljašce
Valdez, Esmeraldas — ekvádorské město v provincii Esmeraldas
Exxon Valdez — tanker americké petrolejářské společnosti Exxon Mobil

Související rozcestník 
Valdés